Ломаченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ломаченко, Анатолий Николаевич (род. 1964) — советский и украинский тренер по боксу.
 Ломаченко, Василий Анатольевич (род. 1988) — украинский боксёр.
 Ломаченко, Иван Николаевич (1932—2017) — хирург, доктор медицинских наук, профессор.